Колонија Емилијано Запата има више значења:

 Колонија Емилијано Запата (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ла Чавез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ла Раска (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ел Серито (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ла Нопалера (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Лос Палма (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Колонија лос Моралес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Бесана де Инклан (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Рајон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ехидо Сантијаго Темоаја (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Сан Хуан Зитакуаро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ла Гранха (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ехидо 10 де Абрил (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ел Чамизал (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ла Ерадура (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Емилијано Запата (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Емилијано Запата, Ел Харал (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику